ZGS peut faire référence à :
  ;
 Zollgrenzschutz, protection frontalière de la douane du Troisième Reich.